Okutama bezeichnet:

 Okutama (Tokio), eine Kleinstadt in der Präfektur Tokio
 Okutama (Region), ein Bergland in Japan
 Okutama-See, ein Stausee in den Präfekturen Tokio und Yamanashi
 (5142) Okutama, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Bahnhof Oku-Tama, ein Bahnhof in Okutama